Чёртова дюжина:
 Чёртова дюжина — разговорное название числа 13.

 Фильмы
 «Чёртова дюжина» — комедия, Рижская киностудия, 1961 год, режиссёр — Павел Арманд.
 «Чёртова дюжина» — исторический фильм, Одесская киностудия, 1970 год, режиссёр — Виктор Жилин.
 «Чёртова дюжина» () — фильм 2005 года.
 «Чёртова дюжина» — фильм 2009 года.

См. также 
 Чёртова дюжина из Шанхая
 Чартова дюжина
 13
 Дюжина

13 (число)